Nicole Robert peut faire référence à :
 Nicole Robert, une productrice de cinéma québécoise.
 Nicole Robert, joueuse de handball québécoise.